Ciborowate, turzycowate (Cyperaceae Juss.) – rodzina roślin w rzędzie wiechlinowców. Obejmuje około 5500 gatunków zgrupowanych w 109 rodzajów. Rodzina jest kosmopolityczna – jej przedstawiciele spotykani są na całym świecie, szczególnie często w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego. Zajmują najczęściej siedliska mokradłowe. Są to rośliny zielne cechujące się znaczną redukcją kwiatów. Charakterystyczne są także trójkanciaste, pełne łodygi z trawiastymi liśćmi wyrastającymi w trzech rzędach.

Znaczenie użytkowe mają liczne gatunki wykorzystywane w plecionkarstwie i do wyrobu papieru. Organy podziemne kilku gatunków są spożywane.

Morfologia 

 Pokrój Należą tu rośliny jednoroczne i byliny, rzadko drewniejące lub pnące. Zwykle są to rośliny kłączowe, z łodygą pełną, trójkanciastą. W zależności od długości rozgałęziających się sympodialnie kłączy i rozłogów rośliny te rosną w kępach lub tworząc różnej wielkości gęste lub luźne płaty.

 Liście Trawiaste, wyrastają w trzech rzędach otaczając łodygę zamkniętymi pochwami (rzadko pochwy są otwarte np. u Coleochloa). W wielu gatunków skupione są u nasady łodygi. Liście nasycone są krzemionką. Blaszka jest całobrzega lub drobnopiłkowana. Liście mają użyłkowanie równoległe, pozbawione są języczka i przylistków. U niektórych gatunków (np. ponikła i oczeretu) liście są bardzo zredukowane lub obecne tylko u młodych roślin.
 Kwiaty Obupłciowe (sitowie, ponikło, wełnianka) lub rozdzielnopłciowe (turzyca, Scleria), wiatropylne, zebrane w kłosy. Poszczególne kłosy mogą być skupione w różnorodne kwiatostany złożone – kłosokształtne, wiechowate lub baldachy. Kwiatostany bywają wsparte podsadką, a poszczególne kwiaty w kłosie – przysadkami. Przysadki mogą wyrastać spiralnie (np. u kłoci) lub w dwóch rzędach (np. u cibory). Okwiat zredukowany jest do szczecinek, łusek, czasem błoniastych, lub brak go zupełnie (np. u sitowia i Bulbostylis). Pręciki są wolne, zwykle trzy (6 jest u Arthrostylis, a ponad 12 u Evandra). Główka pręcika podługowata do równowąskiej, z dwoma pylnikami, komory pyłkowe pękają podłużnymi bruzdami, nitka od nasady główki wnika między pylniki w postaci łącznika (basifixed). Słupek jeden, górny, zbudowany z trzech owocolistków (dwóch u części gatunków z rodzaju cibora Cyperus), ale jednokomorowy i z jednym zalążkiem. Szyjka słupka na końcu rozwidlona widlasto lub na trzy łatki.
 Owoc Orzeszek spłaszczony dwustronnie lub trójkanciasty. Często z osadzonym, trwałym słupkiem i szczecinkowatym okwiatem.

Systematyka 
Około 35% rodzajów w rodzinie jest monotypowych, do 26% należy od 2 do 5 gatunków, jest tu też 7 rodzajów liczących ponad 200 gatunków w tym cibora (Cyperus) z 686 gatunkami i turzyca (Carex) z 1757 gatunkami. Cała rodzina jest uznawana za takson monofiletyczny siostrzany względem rodziny sitowatych. Zaliczany zwykle do tej ostatniej rodziny rodzaj Oxychloe ma cechy pierwotne, właściwe obu rodzinom i niektóre analizy taksonomiczne umieszczają go jako takson bazalny w obrębie ciborowatych.

 Pozycja rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Klad okrytonasienne, klad jednoliścienne (monocots), rząd wiechlinowce (Poales), rodzina ciborowate (Cyperaceae). Rodzina stanowi grupę siostrzaną dla rodziny sitowatych Juncaceae, wraz z którymi tworzy grupę siostrzaną rodziny turniowatych Thurniaceae.

 Podział rodziny
Podrodzina: Mapanioideae

plemię Chrysitricheae
 Capitularina Kern
 Chorizandra R.Br.
 Chrysitrix L.
 Exocarya Benth.
 Lepironia Rich.

plemię Hypolytreae
 Diplasia Rich.
 Hypolytrum Rich.
 Mapania Aubl.
 Paramapania Uittien
 Principina Uittien
 Scirpodendron Zipp. ex Kurz
 Thoracostachyum Kurz

Podrodzina Cyperoideae

plemię Abildgaardieae

plemię Bisboeckelereae
 Becquerelia Brongn.
 Bisboeckelera Kuntze
 Diplacrum R.Br.

plemię Cariceae
 Carex L. – turzyca (w tym m.in. kobrezja Kobresia, Uncinia)

plemię Cladieae
 Cladium P.Browne – kłoć
 Rhynchocladium T.Koyama

plemię Cryptangieae
 Cephalocarpus Nees
 Didymiandrum Gilly
 Everardia Ridl.
 Exochogyne C.B.Clarke
 Lagenocarpus Nees

plemię Cypereae

plemię Dulichieae
 Blysmus Panz. ex Schult. – ostrzew
 Dulichium Pers.

plemię Eleocharideae
 Eleocharis R.Br. – ponikło

plemię Fuireneae
 Actinoscirpus (Ohwi) R.W.Haines & Lye
 Bolboschoenus (Asch.) Palla – sitowiec
 Fuirena Rottb.
 Pseudoschoenus (C. B. Clarke) Oteng-Yeb.
 Schoenoplectiella Lye
 Schoenoplectus (Rchb.) Palla – oczeret

plemię Rhynchosporeae
 Pleurostachys Brongn.
 Rhynchospora Vahl – przygiełka
 Syntrinema H. Pfeiff.

plemię Schoeneae

plemię Scirpeae

plemię Sclerieae
 Scleria Bergius

plemię Trilepideae
 Afrotrilepis (Gilly) J.Raynal
 Coleochloa Gilly
 Microdracoides Hua
 Trilepis Nees

Rodzaje z podrodziny Cyperoideae o niejasnej pozycji systematycznej:
Koyamaea W.W.Thomas & Davidse

 Rodzaje reprezentowane we Florze Polski

Zastosowanie 
Różne gatunki uprawiane są jako rośliny ozdobne. W tej roli sadzona jest często m.in. cibora papirusowa Cyperus papyrus, która już w starożytnym Egipcie wykorzystywana była jako surowiec do wyrobu papieru. W tym samym celu stosuje się łodygi kłoci Cladium effusum. Łodygi i liście turzycy drżączkowatej Carex brizoides oraz Lapironia mucronata wykorzystywane są w tapicerce do wypełniania materaców i wyściełania mebli. Te same rośliny, a także oczeret jeziorny Scirpus lacutris, wykorzystywane są w plecionkarstwie. Z pędów Scirpus totara wykonuje się łodzie typu kanoe. Spożywa się podziemne, bulwiasto zgrubiałe organy cibory jadalnej (zwanej też migdałem ziemnym) Cyperus esculentus oraz ponikła słodkiego Eleocharis dulcis.

Przypisy